Huarache (alimento)
 Huarache (calçado)
 Huarache (calçado de corrida)

Desambiguação